A Copa CAF de 1995 foi a quarta temporada disputada para os vice campeões das ligas nacionais de cada país africano. Foi vencida pelo Etoile du Sahel na vitória final de dois jogos contra o Kaloum Star.

Primeira Rodada

|}

Notes
1SC Atlético foi desclassificado porque a Federação Cabo-verdiana de Futebol não nomeou o seu participante a tempo.
equipes do Chade , Etiópia, Quênia , Madagascar , Mauritânia e Namíbia foram desqualificadas porque suas federações estavam em dívida com a CAF .

Oitavas de finais

|}

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Final

|}

Campeão

Ligações externas
CAF Cup 1995 - rsssf.com

Copa da CAF
1995 no futebol